Freddie Young (Frederick A. Young)
 Frederick William Young